Жульєн Беннето і Едуар Роже-Васслен були чемпіонами попереднього року, але Беннето знявся з турніру через грижу спортсменів. Роже-Васселен грав разом з Гільєрмо Гарсією-Лопесом, але в третьому колі їх перемогли Іван Додіг і Марсело Мело.

У фіналі Додіг і Мело здолали братів Браянів з рахунком 6–7(5–7), 7–6(7–5), 7–5.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 
Main Draw 

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
2015 у тенісі